Alexander River ist der Name folgender Flüsse:

 Alexander River (Australien), in der Region Western Australia, Australien
 Alexander River (Neuseeland), in der Region Northland, Neuseeland